Ел Канделеро има више значења:

 Ел Канделеро (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Канделеро (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику